Олег Кривенко:
* Кривенко, Олег Николаевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Кривенко, Олег Юрьевич (род. 1990) — российский гандболист .